Японская теорема о вписанном четырёхугольнике утверждает, что центры окружностей, вписанных в определённые треугольники внутри вписанного в окружность четырёхугольника, являются вершинами прямоугольника.

Разбиение произвольного вписанного четырёхугольника диагоналями даёт четыре перекрывающих друг друга треугольника каждая диагональ создаёт два треугольника). Центры вписанных в эти треугольники окружностей образуют прямоугольник.

В частности, пусть  — произвольный вписанный четырёхугольник и пусть , , ,  — центры вписанных в треугольники , , ,  окружностей. Тогда четырёхугольник, образованный центрами , , , , является прямоугольником.

Доказательство 

(поскольку  является биссектрисой угла , 
а  является биссектрисой угла )

Аналогично получаем

Поскольку четырёхугольник  вписанный, имеем , откуда следует, 
что четырёхугольник  тоже вписан в окружность, так что получаем 

Аналогично получаем 

А следовательно, 

Тем же самым способом доказываем для других углов. Получаем, что все четыре угла четырёхугольника прямые. Теорема доказана

Заметим, что доказательство этой теоремы легко обобщается до доказательства японской теоремы о вписанных многоугольниках (Japanese theorem for cyclic polygons). 

Из случая четырёхугольника немедленно вытекает доказательство для общего вписанного многоугольника (по индукции по числу треугольников в разбиении многоугольника).

Замечание 1
Для вписанного четырёхугольника японская теорема о вписанном четырёхугольнике является составной частью более сложного утверждения:
Во вписанном четырёхугольнике ABCD центры вписанных окружностей треугольников ABC, BCD, CDA и DAB являются вершинами прямоугольника, ортоцентры тех же четырёх треугольников являются вершинами четырёхугольника, равного ABCD, центроиды этих четырёх треугольников являются вершинами другого вписанного четырёхугольника.

См. также
Васан
Касательная прямая к окружности
окружность 
Сангаку
 Теорема о вписанных окружностях
Формула Карно

Литература

Mangho Ahuja, Wataru Uegaki, Kayo Matsushita: In Search of the Japanese Theorem (postscript file)
Theorem at Cut-the-Knot
Wataru Uegaki: "" (On the Origin and History of the Japanese Theorem). Departmental Bulletin Paper, Mie University Scholarly E-Collections, 2001-03-01 
Wilfred Reyes: An Application of Thebault’s Theorem. Forum Geometricorum, Volume 2, 2002, pp. 183–185

Ссылки
Japanese theorem, interactive proof with animation

Планиметрия
Теоремы планиметрии
Японская математика